Ла-Алькаррия () — район (комарка) в Испании, входит в провинции Гвадалахара, Мадрид и Куэнка, в составе автономных сообществ Кастилия-Ла-Манча и Мадрид.

Муниципалитеты 
 подробнее :es:Anexo:Municipios de la comarca de La Alcarria
 Альмонасид-де-Сорита
 Бриуэга
 Кастехон
 Сифуэнтес
 Эскамилья
 Гвадалахара
 Ита
 Уэльвес
 Уэте
 Ильяна
 Хадраке
 Виана-де-Мондехар
 Пастрана
 Пеньяльвер
 Прьего
 Саседон
 Тендилья
 Трильо
 Вильяльба-дель-Рей
 Романонес
 Моратилья-де-лос-Мелерос

Районы Гвадалахары
Районы Куэнки